Port lotniczy San Sebastián
 System alarmowy EAS
 EAS - Europejska Akademia Sztuk
 European Astronomical Society (EAS) - Europejskie Towarzystwo Astronomiczne
 System ostrzegania w nagłych sytuacjach wykorzystywany w Stanach Zjednoczonych
 European Atherosclerosis Society (EAS) – Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe